Бори́с Дми́триевич Па́нкин (род. 20 февраля 1931 года) — советский и российский дипломат, , , . С августа по ноябрь 1991 исполнял обязанности министра иностранных дел СССР.

Посол СССР в Швеции (1982—1990), в ЧСФР (1990—1991). Посол СССР (затем — России) в Великобритании (1991—1993).

Биография 
Б. Д. Панкин родился 20 февраля 1931 года в городе Фрунзе, Киргизской АССР. В 1953 году окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова .

В 1953 — 1965 на журналистской работе в газете «Комсомольская правда»: корреспондент, специальный корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора. Затем главный редактор (1965—1973).

Член КПСС с мая 1958 по август 1991 года.

В 1973—1982 — председатель правления Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП).

С 1982 на дипломатической работе (дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол):

 1982—1990 — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швеции.
 14 мая 1990 — 29 августа 1991 — чрезвычайный и полномочный посол СССР в ЧСФР. На этом посту Панкин оказался единственным послом СССР, но не единственным советским дипломатом, открыто осудившим ГКЧП.
 28 августа 1991 президент СССР М. C. Горбачёв подписал указ о назначении Панкина министром иностранных дел СССР и внёс данное решение на рассмотрение Верховного Совета СССР, однако, этот указ утверждён не был. Несмотря на это, фактически исполнял обязанности министра (до 18 ноября).
 С 1 октября по 25 декабря 1991 г. — член Совета обороны при Президенте СССР.
 С 19 ноября 1991 — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Великобритании, а с декабря 1991 — Российской Федерации в Великобритании. Одновременно член Политического консультативного совета при Президенте СССР.
 16 сентября 1993 освобождён от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в связи с уходом на пенсию.

Позже — политический обозреватель «Российской газеты» в Стокгольме.

Женат. Есть двое детей: сын и дочь.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 
 Государственная премия СССР (1982) — за книгу «Строгая литература»
 
 
 Знак «Почетный автор РАО» (2011)
 .

Общественная деятельность 
 член Союза писателей СССР 
 
Входил:

Труды 
 Строгая литература. — М.: Советский писатель, 1982. — 399 с.
 Сто оборванных дней. — М. : Совершенно секретно, 1993. — 280 с. — ISBN 5-85275-055-7
 Четыре Я Константина Симонова. — М.: Воскресенье, 1999. — 453 с. — ISBN 5-88528-187-4
 Пресловутая эпоха в лицах, масках, событиях и казусах. — М.: Воскресенье, 2002. — 459 с. — ISBN 5-88528-287-0
 Шведский дом и его обитатели. — М.: Воскресенье, 2003. — 347 c. — ISBN 5-88528-314-1
 Та самая эпоха. М.: Собрание, 2008. — 582 с. — ISBN 978-5-9606-0057-6
 Пылинки времени. — Минск: ПРУП «Минская фабрика цветной печати», 2011. — 478 с. — ISBN 978-985-454-576-9

Интервью 
 Эхо Москвы. Должна ли Россия помогать странам третьего мира?
 Эхо Москвы. 21.05.2002

См. также 
 Список главных редакторов «Комсомольской правды»

Примечания

Ссылки 
 Писатели Швеции
 Борис Панкин: если бы не путч, СССР мог бы существовать до сих пор

Источники 
 Вестник Министерства иностранных дел СССР № 16—18 (98-100) 31 августа-30 сентября 1991 г.
 Вестник Министерства внешних сношений СССР № 24 (106) 31 декабря 1991 г.
 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации № 38, 20 сентября 1993 г.

Главные редакторы СССР
Главные редакторы газеты «Комсомольская правда»
Министры иностранных дел СССР
Послы СССР в Швеции
Послы СССР в Чехословакии
Послы СССР в Великобритании
Послы Российской Федерации в Великобритании
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Выпускники факультета журналистики МГУ
Политики XX века
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты съездов ВЛКСМ
Делегаты XXVI съезда КПСС
Долгожители России